Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, conocido en Japón como Rockman ZERO/ZX Anniversary Collection, es una serie de juegos recopilatorios de la saga Mega Man Zero y Mega Man ZX con Mega Man ZX Advent que fueron lanzados globalmente para las plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam) el 25 de febrero de 2020. Contienen los cuatro juegos de la Saga Zero y los dos de la ZX que fueron exclusivos de las consolas Nintendo (Respectivamente las Game Boy Advance, Nintendo DS y Wii Shop).

Al igual que la serie de Mega Man Legacy Collection, también trae contenido adicional como: La galería, Reproductor de Músicas de los juegos, un nuevo modo desafío conocido como "Z Chase" y unos Remix totalmente nuevos.

Videojuegos de 2020
Videojuegos para PlayStation 4
Videojuegos para Windows
Videojuegos para Xbox One
Videojuegos para Nintendo Switch
Mega Man Zero
Videojuegos de Capcom
Compilaciones de videojuegos